La Pilota d'Or 2006 va recompensar el 27 de novembre de 2006 a Fabio Cannavaro com a millor futbolista del món, segons la revista France Football.

Classificació completa

Llista dels 50 nominats 

2006
Premis del 2006